

Persone 
 Aldo Urbani (1896-1973) – generale italiano di squadra aerea
 Andrea Urbani (1711-1798) – pittore e scenografo italiano
 Carlo Urbani (1956-2003) – medico e microbiologo italiano
 Dino Urbani (1882-1952) – schermidore italiano 
 Gianfranco Urbani (1938-2014) – criminale italiano
 Giovanni Battista Urbani (1923-2018) – politico italiano
 Giovanni Urbani (1900-1967) – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Giovanni Urbani (1925-1994) – critico d'arte italiano
 Giuliano Urbani (1937) – politologo e politico italiano
 Giuseppe Urbani (1928-2007) – danzatore, coreografo e maestro di danza italiano
 Kiki Urbani (1927-1976) – ballerina e showgirl italiana
 Luca Urbani (1974) – musicista italiano
 Ludovico Urbani (1460-1493) – pittore italiano
 Mara Urbani (1976) – pattinatrice di short track italiana
 Mario Urbani (1919-1995) – calciatore italiano
 Massimo Urbani (1957-1993) – sassofonista contraltista italiano
 Umberto Urbani (1888-1967) – letterato italiano
 Valentino Urbani ( fl. 1690-1722) – cantante lirico castrato italiano
 Vincenzo Urbani (1947)  – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Cognome composto
 Ada Spadoni Urbani  (1946) – politica e imprenditrice italiana
 Anna Urbani Moroni (1939) – cuoca e personaggio televisivo italiana
 Cesare Baroni Urbani (1942) – entomologo italiano

Altro 
 Biblioteca Villa Urbani  – biblioteca di Perugia
 Parco Carlo Urbani o Parco del Lungo Sàvena – parco pubblico fluviale urbano tra Bologna e San Lazzaro di Savena
 Urbani – famiglia aristocratica italiana